Označení Stříbrný topol může mít více významů:

 staré synonymum pro topol bílý (také známý jako linda)

přeneseně se používá pro významné a památné stromy:

 Stříbrný topol (Velké Němčice)
 Stříbrný topol (Vesec u Sobotky)